Слик ():
 Слик — тип автомобильных шин.
 Слик — явление выравнивания поверхности воды (исчезновение мелких волн и ряби) под действием подводной ударной волны
 Слик, Грэйс (род. 1939) — американская рок-исполнительница и автор песен.
 Эрл Слик (род. 1952) — американский гитарист.